A 2008-as túraautó-világbajnokság volt az 5. túraautó-világbajnoki szezon. Huszonnégy futamból állt, március 2-től november 16-ig tartott. A gyártók versenyét a SEAT nyerte, az egyéni bajnok Yvan Muller lett.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Végeredmény 

Pontozás

Statisztikák

Gyártók

Független bajnokság

További információk 
 WTCC hivatalos honlap

Turaauto
Túraautó-világbajnokság